Alexander Lwowitsch Naryschkin ist der Name folgender Personen:

* Alexander Lwowitsch Naryschkin (Senator) (1694–1746), russischer Senator
 Alexander Lwowitsch Naryschkin (Oberkammerherr) (1760–1826), russischer Oberkammerherr